Гунсунь:

 Гунсунь — китайская фамилия.
 Гунсунь Лун — древнекитайский философ.
 Гунсунь Цзань — военачальник поздней династии Хань в Китае.
 Гунсунь Чоу — один из учеников древнекитайского философа Мэн-цзы